Notochodaeus är ett släkte av skalbaggar. Notochodaeus ingår i familjen Ochodaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Notochodaeus